FIMS steht als Abkürzung für:

 Fahrgastinformations- und Managementsystem, ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem der Hamburger Hochbahn AG
 Fédération Internationale de Médecine du Sport, Weltverband der Sportmedizin
 Framework for Interoperable Media Services, eine herstellerunabhängige Schnittstellen-Definition für Dienste in einer SOA-Architektur im Broadcast-Bereich
 First International Mathematics Study, eine vergleichende Schulleistungsuntersuchung des International Project for the Evaluation of Educational Attainment (IEA)  

FIMS